Рубиджея () — крупный горгонопс конца позднепермской эпохи (зона Cistecephalus — Dicynodon). Один из последних крупных горгонопсов. Известны 3—5 видов, жившие только в Южной Африке.

Череп относительно низкий, с большими височными отверстиями, широким затылком, передняя часть черепа высокая, скуловые дуги широкие, слегка загнуты вниз. Крыша черепа толстая, бугристая (пахиостоз). Как и у других горгонопсов, мощные резцы и огромные саблевидные клыки сочетались с практически полным отсутствием заклыковых зубов (у типового вида Rubidgea atrox — 1—2 пары, зубы исчезали с возрастом); на нижней челюсти их нет вовсе. Длина черепа доходила до 50 см и более, общая длина — до 3 м.

Согласно ревизии Е. Гебауэр, род включает следующие виды:
 Rubidgea atrox — типовой вид, описан Р. Брумом в 1938 году. Длина типового черепа 47 см. Череп часто изображался в литературе, но, вероятно, был исходно сильно деформирован. Более современные реконструкции показывают большую высоту задней части нижней челюсти. Синонимы — Rubidgea platyrhina, Rubidgea majora. Происходит из терминальных пермских слоёв Южной Африки.
 Rubidgea quinquemolaris — вид описан фон Хюне в 1950 году, как Dinogorgon quinquemolaris из поздней перми Танзании. Длина черепа 41 см. Есть пять пар заклыковых зубов на верхней челюсти, череп уже, чем у типового вида. Синоним — Dinogorgon oudebergensis.
 Rubidgea pricei — вид, описанный Брумом и Джорджем в 1950 году как Tigrisaurus pricei. Послеклыковых зубов нет, орбиты слабо перекрыты сверху (то есть, пахиостоз меньше развит), длина черепа 32 см. Ранее его относили также к роду Dinogorgon.
 К особому виду рода может принадлежать череп, описанный Р. Брумом в 1936 году как Dinogorgon rubidgei. Длина черепа могла превышать 50 см (длина ростральной части до орбит — 26 см).

Есть указание на обнаружение в 1998 году в поздней перми Южной Африки гигантского рубиджеида с черепом 75 см длиной (30 дюймов), предварительно отнесённого к роду Rubidgea.

Хищник, охотившийся за парейазаврами, дицинодонтами и некоторыми другими животными того времени.

Не исключено существование какого-то очень крупного представителя рубиджеид в поздней перми (соколковский комплекс) Вологодской области. М. Ф. Ивахненко упоминает о наличии в коллекции ПИН фрагментов черепа горгонопса, сходного с рубиджеей: длина полного черепа могла достигать 70 см. В 2003 году этот вид был назван Leogorgon klimovensis.

Литература 
 
 Ископаемые рептилии и птицы, ч. 1. — под ред. М. Ф. Ивахненко и Е. Н. Курочкина. — М., Геос., 2008. — С. 133.

Ссылки 
 Dino Land Paleo Articles: Bizarre New African Fossil Gives Anatomical Insights
 Eva Gebauer «Phylogeny and Evolution of the Gorgonopsia with a Special Reference to the Skull and Skeleton of GPIT/RE/7113 (‘Aelurognathus?’ parringtoni)» 
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Theriodontia.htm

Синапсиды пермского периода
Горгонопсы